Жан Франсуа Дюранд (, 1732 — 1794) — французский ботаник и врач.

Биография 
Жан Франсуа Дюранд родился в Дижоне в 1732 году.

Совместно с Хьюго Маретом (1726—1786) и Луи Бернаром Гитоном де Морво (1737—1816) в 1778 году он опубликовал работу Éléments de chymie théorique et pratique. В 1782 году Дюранд опубликовал работу Flore de Bourgogne, в которой описал множество видов.

Жан Франсуа Дюранд умер в Дижоне в 1794 году.

Научная деятельность 
Жан Франсуа Дюранд специализировался на папоротниковидных и на семенных растениях.

Научные работы 
 1778. Éléments de chymie théorique et pratique (avec Hugues Maret (1726—1786) et Louis-Bernard Guyton-Morveau (1737—1816).
 1782. Flore de Bourgogne.

Почести 
В честь Жана Франсуа Дюранда назван род растений . Впоследствии это название было отвергнуто (nom. rej.) и включено в синонимику Raphanus.

Примечания

Литература 
 Benoît Dayrat (2003). Les Botanistes et la Flore de France, trois siècles de découvertes. Publication scientifiques du Muséum national d’histoire naturelle: 690 p.

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции
Медики по алфавиту
Медики Франции